Йозеф Хельмесбергер (; ,  — , ) — австрийский скрипач, дирижёр, музыкальный педагог. Сын Георга Хельмесбергера-старшего, брат Георга Хельмесбергера-младшего, отец Йозефа Хельмесбергера-младшего.

С детства выступал под руководством отца. В 1849 г. основал Квартет Хельмесбергера, один из первых камерных ансамблей, выступавших под устойчивым названием (в 1887 г. передал партию первой скрипки и руководство квартетом своему сыну). В 1851—1859 гг. профессор скрипки в Венской консерватории, руководил также студенческим оркестром консерватории, в дальнейшем её директор.

Похоронен на Хитцингском кладбище Вены.

Примечания

Ссылки 
 

Скрипачи Австрии
Академические музыканты Австрии
Похороненные на Хитцингском кладбище